An Epic Poem on Sir Nicholas Kemeys, the Captor and Defender of Chepstow Castle (w wersji walijskiej Arwrgerdd Syr Nicholas Kemeys, gorchfygwr ac amddiffynwr Casgwent) – poemat epicki walijskiego poety Dafydda Morgana, opublikowany w 1881. Utwór opowiada o wydarzeniach wojny domowej w Anglii w XVII wieku. Utwór jest napisany wierszem rymowanym. Jego bohaterem jest Nicholas Kemeys, znany jako obrońca zamku w Chepstow przed siłami republikanów.

Fair Chepstow’s Castle stands embattled high 
Above the bosom of the winding Wye; 
Grey are its towers, and stern its stony face, 
As are the rocks wherein it hath its base; 
Save where the clinging ivy climbs its sides 
And many a scar — (by Time inflicted) — hides. 
The halls, that once were filled with clang of arms —  
The keep, that once re-echoed war’s alarms — 
Are silent now : — the frowning turrets high 
No more repeat the warder’s nightly cry — 
The courts — whose floors were once by heroes trod, 
Are carpeted with em’rald grassy sod.

Przypisy

Bibliografia 
 

Eposy
Literatura walijska
Utwory literackie z 1881